Красноспинный канюк () — вид хищных птиц из семейства ястребиных.

Таксономия 
Выделяют четыре подвида. Существует проблема с таксономической классификацией таксона poecilochrous, иногда его считали отдельным видом птиц.

Распространение 
Южная Америка (запад и юг континента), включая Фолклендские острова.

Описание 
Длина тела 45—62 см; масса 660—1300 г; размах крыльев 113—151 см. Очень изменчивый полиморфный ястреб с длинными крыльями и ногами и хвостом средней длины. Голова, бедра и подхвостья темно-буровато-серые, спина темно-серая, верх спины и большая часть нижней стороны тела рыжие. Или окрас аналогичный, но с белым низом, с тонкой перемычкой на боках и брюхе. Или все тело от черноватого до бледно-серого цвета. Или окрас серый к грифельному сверху, белый снизу. Или от коричневого до серого внизу с рыжей полосой поперек грудки и рыжей мантией. У взрослых особей хвост беловатый с чёрной перевязью.

Самцы и самки, как правило, различаются оперением у всех рас (форм), кроме exsul, рыжеволосые птицы обычно самки, а серые — самцы. Цвет радужных оболочек от коричневатого до желтоватого, или зеленовато-желтый, ноги и ступни желтые.

Форма fjeldsai немного мельче, чем представители номинативного подвида, и имеет более темное оперение сланцевого цвета. Представители подвида exsul крупнее и темнее, чем номинативного, и имеют меньше белого на лбу, самцы и самки этой формы похожи и напоминают самцов других подвидов.

Биология 
В кладке 1-3 яйца.

Примечания

Ссылки 
 Bierregaard, R. O., J. S. Marks, and G. M. Kirwan (2020). Variable Hawk (Geranoaetus polyosoma), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.rebhaw2.01

Ястребиные
Животные, описанные в 1824 году
Птицы Южной Америки